La gara della 20 km individuale maschile di biathlon dei XXIV Giochi olimpici invernali di Pechino è stata disputata l'8 febbraio 2022, a partire dalle ore 16:30 (UTC+8), presso il National Biathlon Centre di Zhangjiakou. Vi hanno partecipato 92 atleti provenienti da 28 nazioni.

La competizione è stata vinta dal francese Quentin Fillon Maillet, mentre l'argento e il bronzo sono andati rispettivamente al bielorusso Anton Smolski e al norvegese Johannes Thingnes Bø.

Risultati

Note

Collegamenti esterni 
 
 

20 km individuale maschile